Primera División 1974-1975 – edizione della competizione di hockey su pista spagnola
 Primera División 1974-1975 – edizione della competizione di calcio maschile spagnola